

Персоналії 

 Джош Бекер — американський режисер та сценарист.
 Єнс Бекер — хеві-метал бас-гітарист, у гурті Grave Digger.
 Інгрід Міклер-Бекер — німецька легкоатлетка, дворазова олімпійська чемпіонка (1968, 1972).
 Клаус Бекер (1920—1991) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.
 Луціан Бекер — архітектор, працював у Коломиї та Львові.
 Ніколь Бекер (* 2001) — аргентинська кліматична активістка.
 Ріхард Бекер (1911—2000) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.

Топонім 

 Бекер (округ, Міннесота) — округ (графство) у штаті Міннесота, США.

Інше 
 3522 Бекер — астероїд головного поясу.